

Geografia
Cailina è una frazione del comune di Villa Carcina.

Antroponimi
 Paolo da Cailina (il vecchio) è stato un pittore bresciano.
 Paolo da Cailina (il giovane) è stato un pittore bresciano.